Ла Капељанија има више значења:

 Ла Капељанија (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Капељанија (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Капељанија (Гвадалупе Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Капељанија (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику